Municipio de East Hanover puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Hanover (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de East Hanover (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.
 Municipio de East Hanover (condado de Lebanon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lebanon.